El término Suffer Little Children puede hacer referencia a:

 Suffer Little Children, película de 1911 protagonizada por Julia Swayne Gordon.
 Suffer Little Children, canción de 1984 de la banda británica The Smiths.